Mahakali, Kali of Sarda, een rivier die de grens vormt tussen India en Nepal;
Mahakali, een bestuurlijke zone in het westen van Nepal;
Kali (godin), een Hindoeïstische godin vaak "grote Kali" genoemd: MahaKali.